Kelebia (Szerbia)
Kelebia (Magyarország)